Miejscowości w USA:
 Ladonia – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Russell
 Ladonia – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Inne:
 Ladonia – mikronacja w Szwecji